Tamba kan avse:

 Tamba, Hyōgo - en stad i Hyōgo prefektur, Japan
 Tamba (släkte) - ett släkte fjärilar
 Tamba (vattendrag i Burundi)